Дим — суміш дрібних твердих частинок і газуватих продуктів, які виділяються в повітря при згорянні речовин
 Дим () — міська громада в Греції, муніципалітет

Художні твори 
 «Дим» — роман І. С. Тургенєва.
 «Дим» — американський фільм.

Пісні 
 Дим — пісня гурту Время и Стекло.

також 
 Подимне — податок, що нараховувався в Русі залежно від кількості печей і димарів у господарстві
 Дім (значення)